Kapitelberg steht für
Kapitelberg, Name des Stoppenberges in Essen, siehe Kapitelberg (Essen)
 Meißner Kapitelberg, sächsische Weinlage
Siehe auch:
Kapitelsberg